Нонтхабурі — місто в Таїланді
 Нонтхабурі — провінція Таїланду